Made in Brooklyn est un album de Masta Killa sorti en 2006.
 Made in Brooklyn est un film américain sorti en 2007 et réalisé par Gregory Alosio, Sharon Angela, Jeff Mazzola, Luca Palanca et Joe Tabb.